NGC 4196 (другие обозначения — UGC 7245, MCG 5-29-40, ZWG 158.50, PGC 39098) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4196 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4196 в группу также входят ещё 12 галактик.

Примечания 

 

4196
Волосы Вероники (созвездие)